Ignace bezeichnet:

Ignace (Ontario), Township im Kenora District
(11963) Ignace, Asteroid im Hauptgürtel

siehe auch:
Ignaz